Heubel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Heubel (1813–1847), deutsch-baltischer Historien- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 George Heubel (1849–1896), deutscher Baseballspieler
 Günther Heubel (1871–1945), deutscher Industrieller
 Hermann Eduard Heubel (1854–1907), Hamburger Architekt
 Johann Heinrich Heubel (1694–1758), deutscher Jurist und Forscher für Literar- und Religionsgeschichte
 Karl-Georg Emil Heubel (1838–1912), deutsch-baltischer Pharmakologe und Hochschullehrer